Seznam vrcholů v Krymských horách obsahuje krymské vrcholy s nadmořskou výškou nad 1000 m. Seznam je založen na soupisu ukrajinských hor na stránkách nature.land.kiev.ua.

Seznam vrcholů

Reference

Související články 
 Seznam vrcholů v Ukrajinských Karpatech

 
Krymské hory
Hory a kopce na Ukrajině